Вальдеррабано () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-Вальес. Население —
56 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии